Песчаное сельское муниципальное образование — сельское поселение в Приютненском районе Калмыкии.  Административный центр — посёлок Песчаный.

География 

Песчаное СМО расположено в северо-восточной части Приютненского района и граничит:
 на севере с городским округом Элиста, 
 на востоке с Булуктинским СМО и городским округом Элиста,
 на юге с Нартинским СМО, 
 на юго-западе с Ульдючинским СМО, 
 на западе с Целинным районом (Хар-Булукское СМО).

Население

Национальный состав 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Состав поселения 

На территории поселения также расположен поселок Тоста, однако в настоящее время он является нежилым.

Примечания 

Муниципальные образования Приютненского района
Сельские поселения Калмыкии